|-
| 120501 - || || 15 d'agost, 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 120502 - || || 20 d'agost, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120503 - || || 12 de setembre, 1993 || Palomar || PCAS
|-
| 120504 - || || 22 de setembre, 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 120505 - || || 22 de setembre, 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 120506 - || || 15 d'octubre, 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 120507 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120508 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120509 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120510 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120511 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120512 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120513 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120514 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120515 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120516 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120517 - || || 20 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120518 - || || 9 de novembre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120519 - || || 7 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120520 - || || 13 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120521 - || || 7 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120522 - || || 11 de juliol, 1994 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 120523 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120524 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120525 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120526 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120527 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120528 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120529 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120530 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120531 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120532 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120533 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120534 - || || 12 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120535 - || || 12 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120536 - || || 12 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120537 - || || 3 de setembre, 1994 || La Silla || La Silla
|-
| 120538 - || || 28 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120539 - || || 28 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120540 - || || 30 de setembre, 1994 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120541 - || || 2 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120542 - || || 8 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120543 - || || 28 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120544 - || 1994 WK || 25 de novembre, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120545 - || 1994 WS || 25 de novembre, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120546 - || || 28 de novembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120547 - || || 31 de desembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120548 - || 1995 BO || 23 de gener, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120549 - || || 29 de gener, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120550 - || || 29 de gener, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120551 - || || 29 de gener, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120552 - || || 1 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120553 - || || 1 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120554 - || || 1 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120555 - || || 4 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120556 - || || 4 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120557 - || || 21 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120558 - || || 21 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120559 - || || 1 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120560 - || || 2 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120561 - || || 2 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120562 - || || 23 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120563 - || || 23 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120564 - || || 23 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120565 - || || 23 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120566 - || || 23 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120567 - || || 23 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120568 - || || 27 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120569 Huangrunqian || || 24 de març, 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120570 - || || 2 d'abril, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120571 - || || 24 d'abril, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120572 - || || 29 de juny, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120573 - || || 25 de juny, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120574 - || || 19 de juliol, 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120575 - || 1995 QD || 17 d'agost, 1995 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 120576 - || || 25 d'agost, 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 120577 - || || 22 d'agost, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120578 - || || 22 d'agost, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120579 - || || 28 d'agost, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120580 - || 1995 SF || 17 de setembre, 1995 || Kleť || Z. Moravec
|-
| 120581 - || || 17 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120582 - || || 18 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120583 - || || 18 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120584 - || || 18 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120585 - || || 19 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120586 - || || 19 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120587 - || || 21 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120588 - || || 22 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120589 - || || 22 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120590 - || || 25 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120591 - || || 26 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120592 - || || 29 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120593 - || || 25 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120594 - || || 19 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120595 - || || 15 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120596 - || || 17 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120597 - || || 17 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120598 - || || 18 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120599 - || || 21 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120600 - || || 23 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
0